Zadębie peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Zadębie, village du powiat de Lublin
 Zadębie, village du powiat de Parczew

dans la voïvodie de Mazovie
 Zadębie, village du powiat de Grójec
 Zadębie, village du powiat de Piaseczno

dans la voïvodie de Poméranie
 Zadębie, village